Лажу́ () — населённые пункты в следующих странах:
 Лажу — во Франции, в департаменте Юра.
 Лажу — в Швейцарии, в кантоне Юра.